George Town – stolica Kajmanów
 George Town – miasto w Malezji
 George Town – miasto na Bahamach
 George Town – miasto na Tasmanii

Zobacz też 
 Georgetown (ujednoznacznienie)